Little Linga kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Little Linga (ö i Storbritannien, Shetlandsöarna), Skottland, 
 Little Linga (ö i Storbritannien, Orkneyöarna), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar